Le château du Bosc peut faire référence à différents châteaux en France :
 Château du Bosc à Camjac dans l'Aveyron,   forteresse féodale du  et ancienne demeure du peintre Henri de Toulouse-Lautrec, classé monument historique.
 Château du Bosc à Masquières dans le Lot-et-Garonne, classé monument historique.
 Château du Bosc à Mudaison dans l'Hérault, classé à l'inventaire général du patrimoine culturel

Paronyme

Notes et références 

Bosc